Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2012 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 15 по 21 апреля в Эрзуруме (Турция). Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2013 года.

На полугодовом конгрессе в Стамбуле, Турция, который проводился 22-24 сентября 2011 года решался вопрос о заявках сборных Боснии и Герцеговины и Тайваня. Изначально предполагалось, что они смогут сыграть в квалификационном турнире с двумя слабейшими командами в III-м дивизионе Чемпионата мира 2011 года Монголии и Греции. Однако ИИХФ не одобрила эти заявки, так что сборные Греции и Монголии смогли присоединится к другим четырем командам для участия в турнире третьего дивизиона.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — четыре из Европы и две из Азии. Сборные КНДР и Ирландии пришли из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2012 года

Главные судьи
  Мариус Илиеску
  Ведран Крчелич
  Влодзимерк Марчук
  Дмитрий Кравченко

Линейные судьи
  Матьё Барбез
  Эрхан Булут
  Чемалершин Кайя
  Джеймс Кэванадж
  Тодор Крастев
  Владисловас Рудзинскас
  Марко Сакович

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Филипп Лепаж
 Защитник:  Ли Понъиль
 Нападающий:  Гарет Робертс

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Орестис Тилиос
  Гарет Робертс
  Серж Милано
  Баяржаргал Енхжаргал
  Пак Кунхёк
  Эмрах Озмен

Примечания

Ссылки 

 
 

Хоккей
Хоккей
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Турции
Хоккей
Чемпионаты мира в Турции